Løvstrøm ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Lise Løvstrøm (* 1960), grönländische Künstlerin und Lehrerin
 Thomas Løvstrøm (1876–1933), grönländischer Landesrat
 Uvdloriaĸ Løvstrøm (1936–2015), grönländischer Kommunalpolitiker (Siumut) und Gewerkschafter